Famos poate fi:

 Famos Suceava, companie producătoare de aparatură medicală din România
 Famos Odorheiu Secuiesc, companie producătoare de mobilă din România